Маний Ацилий Глабрион (Manius Acilius Glabrio) e име на следните римски политици:

 Маний Ацилий Глабрион (консул 191 пр.н.е.)
 Маний Ацилий Глабрион (консул 154 пр.н.е.)
 Маний Ацилий Глабрион (народен трибун), народен трибун 122 пр.н.е.
 Маний Ацилий Глабрион (трибун 78 пр.н.е.), народен трибун 78 пр.н.е.
 Маний Ацилий Глабрион (консул 67 пр.н.е.)
 Маний Ацилий Глабрион (управител) – офицер на Гай Юлий Цезар, 44 пр.н.е. наместник на провинция Ахая, син на Маний Ацилий Глабрион (консул 67 пр.н.е.)
 Маний Ацилий Глабрион (консул 91 г.)
 Маний Ацилий Глабрион (консул 124 г.)
 Маний Ацилий Глабрион (консул 152 г.)
 Маний Ацилий Глабрион (консул 186 г.)

Ацилии